Камышо́в — фамилия.

Известные носители 
 Камышов, Валентин Митрофанович (1935—2021) — советский и российский учёный-химик, ректор Уральского государственного экономического университета (1983—2005).
 Камышов, Михаил Петрович (1910—1978) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1945).
 Камышов, Олег (род. 1973) — советский, узбекистанский и российский футболист.

См. также 
 Камышевка
 Камышев